John Corabi (1959) – chitarrista e cantante statunitense
 Sabrina Corabi (1971) – attrice italiana